
Termin -{HS}- ima više značenja.

 Hasijum, hemijski element
 -{MAP3K14}-, kinaza